

Sigle 
 Yellow Magic Orchestra – gruppo musicale elettropop giapponese

Codici 
 YMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moosonee, Ontario (Canada)
 ymo – codice ISO 639-3 della lingua yangum mon